Mieścisko (niem. Mietschisko) – wieś (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Mieścisko, nad Wełną. Od 1411 do 1934 posiadało prawa miejskie. Na terenie wsi istnieje nieczynna już stacja kolejowa.

Mieścisko uzyskało lokację miejską przed 1436 rokiem, zdegradowane w 1934 roku. Miasto królewskie należące do starostwa mieściskiego, pod koniec XVI wieku leżało w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego. W latach 1954–1972 wieś należała do i była siedzibą władz gromady Mieścisko. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.

Miejscowość jest siedzibą gminy Mieścisko. Urząd Gminy Mieścisko mieści się przy placu Powstańców Wielkopolskich 13.

W Mieścisku działa szkoła podstawowa i przedszkole, a także przychodnia lekarzy rodzinnych, poczta oraz punktów handlowych oraz kilka gastronomicznych. W Mieścisku swoją siedzibę ma jeden z największych rodzimych producentów kosmetyków, chemii gospodarczej i opakowań z tworzyw sztucznych, firma Serpol Cosmetics, zatrudniający prawie 500 osób.

Historia 
24 czerwca 1474 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał Mieścisku prawo magdeburskie. Było ono potwierdzane przez królów: Stefana Batorego (12 stycznia 1578 roku), Jana II Kazimierza (9 lutego 1668 roku), Jana III Sobieskiego (7 czerwca 1681 roku) oraz Augusta II Sasa (26 stycznia 1716 roku). W 1934 roku Mieścisku odebrano prawa miejskie.

Zabytki 
 kościół pw. św. Michała Archanioła z 1875-1876 roku
 zespół zabudowań z XIX/XX wieku

Galeria

Zobacz też 
 Cmentarz żydowski w Mieścisku
 Gmina Mieścisko
 Mieścisko (stacja kolejowa)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 miescisko.info
 

 
Dawne miasta w województwie wielkopolskim
Miasta królewskie I Rzeczypospolitej (województwo kaliskie)
Starostwo mieściskie
Miasta w Polsce lokowane w XV wieku